Pangasianodon hypophthalmus és una espècie de peix de la família dels pangàsids i de l'ordre dels siluriformes. Es coneix com a panga en el comerç internacional i s'obté fàcilment en piscifactoríes localitzades al sud-est asiàtic, raó per la qual resulta molt econòmic i el seu consum té una tendència creixent a tot el món.

Morfologia 
 Els mascles poden assolir 130 cm de longitud total.
 Pes màxim: 44 kg.

Alimentació 
És omnívor: menja peixos, crustacis i vegetals.

Hàbitat 
És un peix d'aigua dolça i de clima tropical (22 °C-26 °C).

Distribució geogràfica 
Es troba a l'Àsia, a les conques dels rius Mekong i Chao Phraya, tot i que ha estat introduït en altres rius.

Referències

Bibliografia 
 Anònim, 2001. Fish collection database of the National Museum of Natural History (Smithsonian Institution). Smithsonian Institution - Division of Fishes.
 Anònim, 2002. Fish collection database of the American Museum of Natural History. American Museum of Natural History, Central Park West, NY 10024-5192, Estats Units.
 
 Crumlish, M., T.T. Dung, J.F. Turnbull, N.T.N. Ngoc i H.W. Ferguson, 2002. Identification of Edwardsiella ictaluri from diseased freshwater catfish, Pangasius hypophthalmus (Sauvage), cultured in the Mekong Delta, Vietnam. J. Fish Dis. 25:733-736.
 Eldredge, L.G., 1994. Freshwater fishes. p. 73-84. A: L.G. Eldredge, Perspectives in aquatic exotic species management in the Pacific Islands. Vol. 1. Introductions of commercially significant aquatic organisms to the Pacific Islands. South Pacific Commission, Nova Caledònia.
 
 
 
 
 
 
 Riede, K., 2004. Global register of migratory species - from global to regional scales. Final Report of the R&D-Projekt 808 05 081. Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Alemanya. 329 p.
 Roberts, T.R., 1993. Artisanal fisheries and fish ecology below the great waterfalls of the Mekong River in southern Laos. Nat. Hist. Bull. Siam Soc. 41:31-62.
 Robins, C.R., R.M. Bailey, C.E. Bond, J.R. Brooker, E.A. Lachner, R.N. Lea i W.B. Scott, 1991. World fishes important to North Americans. Exclusive of species from the continental waters of the United States and Canada. Am. Fish. Soc. Spec. Publ. (21):243 p.
 Subagja, J., J. Slembrouck, L.T. Hung i M. Legendre, 1999. Larval rearing of an Asian catfish Pangasius hypophthalmus (Siluroidei, Pangasiidae): analysis of precocious mortality and proposition of appropriate treatments. Aquat. Living Resour. 12(1):37-44.
 Welcomme, R.L., 1988. International introductions of inland aquatic species. FAO Fish. Tech. Pap. 294. 318 p.

Enllaços externs 
 AQUATAB

Pangàsids